Banc central, institució que s'encarrega de les polítiques monetàries d'un Estat o grup de nacions
 Banc Central  o Banco Central , banc creat l'any 1919, fusionat l'any 1991 amb el Banco Hispano Americano, i posteriorment integrat en el Grupo Santander
 Banc Central (antiga Banca Arnús), edifici a la ciutat de Barcelona
 Banc Central (l'Hospitalet de Llobregat), edifici racionalista de l'Hospitalet de Llobregat (al Barcelonès) 
 Banc Central (Martorell), edifici a Martorell (al Baix Llobregat)